Echeneis är ett släkte av fiskar. Echeneis ingår i familjen Echeneidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Echeneis